Тасманійський диявол
 Тасманійський диявол (Looney Tunes)